Cervera är ett släkte av koralldjur. Cervera ingår i familjen Cornulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur